O Campeonato Maltês de Futebol de 2017–18 (Inglês: 2017–18 Maltese Premier League) é a 103ª temporada do melhor liga de futebol em Malta. A temporada começou em 18 de agosto de 2017 e terminará em 22 de abril de 2018. Os Hibernians são os atuais campeões, tendo conquistado seu 12º título na temporada anterior.

Times

Tabela

Resultados

Artilheiros

Prêmios 

Malta